Das Auge des Bösen ist der Titel folgender Filme:

 Das Auge des Bösen (1962), französischer Film von Claude Chabrol
 Das Auge des Bösen (1972), italienischer Film von Fernando Merighi